Oliveira puede hacer hace referencia a:

Toponimia 

 Oliveira (Amarante), freguesia portuguesa del municipio de Amarante.
 Oliveira (Arcos de Valdevez), freguesia portuguesa del municipio de Arcos de Valdevez.
 Oliveira (Barcelos), freguesia portuguesa del municipio de Barcelos.
 Oliveira (Póvoa de Lanhoso), freguesia portuguesa del municipio de Póvoa de Lanhoso.
 Oliveira (Mesão Frio), freguesia portuguesa del municipio de Mesão Frio.
 Oliveira (Minas Gerais), municipio brasileño del estado de Minas Gerais.
 Estadio Raulino de Oliveira, estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Volta Redonda, en Brasil.
 Oliveira de Azeméis, ciudad portuguesa, situada en el distrito de Aveiro, en la región estadística del Norte (NUTS II), Área Metropolitana de Oporto.
 Oliveira de Frades, villa portuguesa en el Distrito de Viseu, región Centro.
 Santa Maria de Oliveira, freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Famalicão.